

Patronyme 

 André Diot, directeur de la photographie et éclairagiste de théâtre français ;
 Antoine Diot (1989-), joueur français de basket-ball ;
 Bleuette Diot (1959-), romancière française ;
 Charles-Marie-François Diot (1766-1832), peintre et dessinateur français ;
 Émile Diot (1912-1940), coureur cycliste français ;
 Jean Diot (vers 1710-1750), dernier condamné pour homosexualité en France, avec Bruno Lenoir ;
 Jules Diot crée en 1881 le cabinet DIOT, courtier en assurances et conseil en gestion des risques ;
 Maurice Diot (1922-1972), coureur cycliste français ;
 Nicolas Diot (1744-1810), curé de Vendresse, puis évêque constitutionnel de la Marne ;
 Pierre Diot (1968-), acteur et humoriste français ;
 Pierre Diot (1881-1956), architecte français.

Spécialité culinaire 
Diot peut aussi désigner :
 Diot, saucisse savoyarde.

Voir aussi 
 Diotte, un patronyme